«This Is the Life» — дебютний студійний альбом шотландської інді-співачки Емі Макдональд. У Британії реліз відбувся 30 липня 2007.

Список пісень 
Автором всіх пісень є Емі Макдональд, а також ті, котрі вказані додатково.

Стандартне видання

Розширене видання

Чарти

Продажі

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Емі Макдональд
Альбоми Melodramatic Records
Альбоми Vertigo Records
Дебютні альбоми 2007
Англомовні музичні альбоми